Павловщина — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Павловщина — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Павловщина — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Павловщина — село в Сухобузимском районе Красноярского края.

Украина 
 Павловщина — село в Гребенковском районе Полтавской области.
 Павловщина — село в Карловском районе Полтавской области.
 Павловщина — село в Драбовском районе Черкасской области.